Јивина може бити:

 Јивина (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република 
 Јивина (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република